Залужье — топоним:

Белоруссия 
 Брестская область
 Залужье — деревня в Берёзовском районе.
 Залужье — деревня в Дрогичинском районе.
 Залужье — деревня в Гончаровском сельсовете Ляховичского района.
 Залужье — деревня в Кривошинском сельсовете Ляховичского района.

 Витебская область
 Залужье — деревня в Бешенковичском районе.
 Залужье — деревня в Шумилинском районе.

 Гомельская область
 Залужье — упразднённый посёлок в Ветковском районе.

 Минская область
 Залужье — деревня в Пуховичском районе.
 Залужье — деревня в Стародорожском районе.
 Залужье — деревня в Столбцовском районе.

Босния и Герцеговина 
 Республика Сербская
 Залужье — село в общине Братунац;
 Залужье — село в общине Невесине;

Россия 
Архангельская область
 Залужье — деревня в Ленском районе

Вологодская область
 Залужье — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Залужье — деревня в Белокрестском сельском поселении Чагодощенского района.
 Залужье — деревня в Покровском сельском поселении Чагодощенского района.
Калужская область
 Залужье — деревня в Тарусском районе
Костромская область
 Залужье — село в Судиславском районе
Новгородская область
 Залужье — деревня в Демянском районе
 Залужье — деревня в Любытинском районе
Оренбургская область
 Залужье — посёлок в Кувандыкском районе.
Псковская область
 Залужье — деревня в Бежаницком районе
 Залужье — деревня в Красногородском районе
 Залужье — деревня в Локнянском районе
 Залужье — деревня в Новоржевском районе
 Залужье — деревня в Красноармейской волости Порховского района
 Залужье — деревня в Павской волости Порховского района
 Залужье — деревня в Пыталовском районе
Смоленская область
 Залужье — деревня в Духовщинском районе
 Залужье — деревня в Кардымовском районе
Тверская область
 Залужье — деревня в Западнодвинском районе
 Залужье — деревня в Сандовском районе
Ярославская область
 Залужье — деревня в Большесельском районе
 Залужье — деревня в Рыбинском районе
 Залужье — деревня в Тутаевском районе
 Залужье — деревня в Ярославском районе

Словакия 
 Вельке Залужье — деревня в западной Словакии района Нитра (район) одноименного края.

Украина 
 Залужье — село в Тепликском районе Винницкой области
 Залужье — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Залужье — село в Мукачевском районе Закарпатской области
 Залужье — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области
 Залужье — село во Львовском районе Львовской области
 Залужье — село в Яворовском районе Львовской области
 Залужье — село в Дубенском районе Ровенской области
 Залужье — село в Дубровицом районе Ровенской области
 Залужье — село в  Бережанский район Тернопольской области
 Залужье — село в Збаражском районе Тернопольской области
 Залужье — село в Шумском районе Тернопольской области
 Залужье — село в Белогорском районе Хмельницкой области